Die zwölfte Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1908/1909 statt.

Modus 

Die Serie A wurde in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Die Sieger beider Gruppen traten in einem Finalspiel um die Meisterschaft gegeneinander an.

Serie A Ost

Serie A West

Finalspiel 

|}

Schweizer Meister 1909: Young Boys Bern

1909
Fußballsaison 1908/09